Marmari (griechisch Μαρμάρι ) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland
 Marmari (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Karystos auf der Insel Euböa, Region Mittelgriechenland
 Marmari (Ortsgemeinschaft), Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Karystos auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Marmari (Karystos), Dorf der Gemeinde Karystos auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Marmari (Kos), Dorf der Gemeinde Kos auf der Insel Kos, Region Südliche Ägäis
 Marmari (Anatoliki Mani), Dorf der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes
 Bucht von Marmari, Teil der Ortsgemeinschaft Lagia, Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes

Siehe auch:
 Mavi Marmara, Passagierschiff, welches durch den Ship-to-Gaza-Zwischenfall bekannt wurde.
 Marmaris, eine Küstenstadt in der Provinz Muğla im südwestlichen Teil der Türkei mit der Mamaris Beach.